Самойловский — название населённых пунктов в России:

 Самойловский — посёлок в Володарском районе Астраханской области.
 Самойловский — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Самойловский — хутор в Шарлыкском районе Оренбургской области.

См. также 
 Самойловский район